Dagen van gras, dagen van stro (Spinvis), een muziekalbum uit 2005 van Spinvis
 Dagen van gras, dagen van stro (Lafferty), een verhalenbundel uit 1979 van R.A. Lafferty